A família de línguas iroquesas são responsáveis por 16 línguas norte-americanas faladas nos Grandes Lagos, região que compreende os estados americanos de Michigan, Wisconsin, Minnesota, Illinois, Indiana, Ohio, Pensilvânia e a província canadense de Ontário.

Línguas dos Estados Unidos